Krazé, o Krazé Negrozé, es el nombre artístico de Marcos Ela Edjang, un Mc español de origen guineano radicado en Torrejón de Ardoz.

Biografía 
De origen guineano, Krazé tuvo su primera referencia en el rap en 1996, cuando editó su maqueta Kreación, con producciones de Jotamayúscula y colaboró con el mítico grupo CPV.

En 2001 ficha por BoaCor y saca su primer LP, “Tempo Muerto”, con colaboraciones de Meko y Donpa. Este fue uno de los primeros discos de la discográfica.

Más tarde se uniría con El Chojín, Zénit, Meko, Zatu y Pacool para formar el grupo 995. Sacaría tres discos con el grupo antes de dejarlo, como hicieron antes Zatu y Zénit. Estos tres discos han tenido colaboraciones de Hablando En Plata, Juaninacka, Morodo, Duo Kie, Lírico entre otros.

En 2003 formaría grupo con Meko, bajo el nombre de Meko & Kraze, y sacaría un LP con colaboraciones de Black Bee, El Chojín, Aqeel, etc.

Discografía

Con 995 
 "995 (2001)"
 "995 II (2002)"
 "995 III: Kompetición (2003)"
 "Bombos: Kompetición II (2004)"

En solitario 
 "Kreación" (Maxi) (Revelde Discos,1999)
 "Tempo Muerto" (BoaCor, 2001)
 "Tempo Superviviente "Fatality"" (BackGround Records, 2009)
 "Malabombing" (BlueJeans Music, 2014)

Colaboraciones 
 CPV "Y ahora Ke, Eh!"(1996)
 El Meswy "Tesis Doctoral" (1997)
 Jerry Didier "Come and learn with me" (2010)
 Narkelly Pana "Dollar" (2010)
 Darmo "Actitud" (2013)
 Black Caesar "Animals" (2014)

Véase también 
 Hip hop español
 Hip Hop
 Meko
 995
 El Chojín

Referencias

Raperos de la Comunidad de Madrid